donkere eikenkokermot
 geelsnuiteikenkokermot
 gewone eikenkokermot